Ришбитер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ришбитер, Вильгельм (1834—1910) — немецкий музыкальный педагог.
 Ришбитер, Карлос (1927—2013) — бразильский писатель и политик.
 Ришбитер, Франшетта (1929—1989) — его жена, бразильский гражданский инженер.
 Ришбитер, Хеннинг (1927—2013) — немецкий театровед.